N159 peut faire référence à :
 N159, une région H de la constellation de la Dorade ;
 Route nationale 159, en France ;
 Route nationale 159bis, en France.

Homonymie